Rosenkranzbasilika werden genannt:
 die Rosenkranz-Basilika (Andacollo), Chile
 die Rosenkranz-Basilika (Berlin-Steglitz), Deutschland
 die Rosenkranz-Basilika (Lourdes), Frankreich
 die Rosenkranz-Basilika (Karumathampatti), Indien
 das Heiligtum Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, Pompei, Italien
 die Rosenkranz-Basilika (Chiquinquirá), Kolumbien
 die Rosenkranz-Basilika (La Estrella), Kolumbien
 die Rosenkranz-Basilika (Lima), Peru
 die Rosenkranz-Basilika (Manaoag), Philippinen
 die Rosenkranz-Basilika (Orani), Philippinen
 die Rosenkranz-Basilika (Fátima), Portugal
 die Rosenkranz-Basilika (Maracaibo), Venezuela